Tirso de Molina (1579-1648), va ser un dramaturg, poeta i narrador espanyol del Barroc.

Estació Tirso de Molina 
 Estació de Tirso de Molina de Madrid

Teatre Tirso de Molina 
 Teatre Tirso de Molina de Barcelona
 Teatro Tirso de Molina de Buenos Aires, Argentina
 Teatro Tirso de Molina de Roma (Itàlia)
 Teatro Pérez Galdós o Teatro Tirso de Molina de Las Palmas (Gran Canaria)